НБЛ 2012/13 e петият сезон на Националната баскетболна лига при мъжете, най-престижния български баскетболен шампионат.

Шампионата се състои от 10 отбора, които ще изиграят по 3 мача един срещу друг, първите два мача са на разменено гостуване, а третия мач се определя според класирането им.

Лукойл Академик печели титлата за 23-ти път и 10-и пореден.

Отбори

Класиране

Резултати

Редовен сезон 
 Първи кръг

 Втори кръг

 Трети кръг

 Четвърти кръг

 Пети кръг

 Шести кръг

 Седми кръг

 Осми кръг

 Девети кръг

 Десети кръг

 Единадесети кръг

 Дванадесети кръг

 Тринадесети кръг

 Четиринадесети кръг

 Петнадесети кръг

 Шестнадесети кръг

 Седемнадесети кръг

 Осемнадесети кръг

 Деветнадесети кръг

 Двадесети кръг

 Двадесет и първи кръг

 Двадесет и втори кръг

 Двадесет и трети кръг

 Двадесет и четвърти кръг

 Двадесет и пети кръг

 Двадесет и шести кръг

 Двадесет и седми кръг

Плейофи

Четвъртфинали

Левски срещу Берое 

 Левски печели серията с 2 – 0 победи.

Лукойл Академик срещу Черноморец 

 Лукойл Академик печели серията с 2 – 0 победи.

Балкан срещу Черно море 

 Балкан печели серията с 2 – 0 победи.

Рилски спортист срещу Ямбол 

 Рилски спортист печели серията с 2 – 1 победи.

Полуфинали

Лукойл Академик срещу Рилски спортист 

 Лукойл Академик печели серията с 3 – 2 победи.

Левски срещу Балкан 

 Левски печели серията с 3 – 2 победи.

Мачове за трето място 

 Рилски спортист печели бронзовите медали с 2 – 1 победи.

Финали 

 Лукойл Академик печели финалите с 3 – 2 победи.

Източници 

Баскетбол в България по сезон